De Römer is een buurtschap in Boekend, een dorp in de gemeente Venlo in de Nederlandse provincie Limburg. De buurtschap kenmerkt zich door een sterk natuurlijk karakter.

Of de buurtschap verband heeft met de magistratenfamilie Romer, is niet geheel duidelijk. Wel heeft deze familie onder andere het kasteel Boerlo in bezit gehad, dat even ten oosten van de buurtschap lag.

De oudste concrete vermelding van de buurtschap stamt volgens het gemeentearchief uit de Tweede Wereldoorlog, namelijk het jaar 1941. In de buurtschap heeft een tweetal scholen gelegen, een kleuterschool en een "woonwagenkampschool", beiden onder de naam OL Vrouw van Banneux, vermoedelijk verwijzing naar de plaats in de provincie Luik, België.

Tussen 1950 en 1965 werden diverse terreinen in het gebied ontgonnen. In 1971 werden er enkele woningen gebouwd, op een voormalig sloopterrein. Daarna waren er enkele stichtingen actief op het gebied van educatie.

Aan het begin van de jaren tachtig werd het woonwagenkamp uit het gebied verplaatst naar diverse standplaatsen elders in de gemeente. Tegenwoordig zijn er enkele boerenbedrijven gevestigd, die zich richten op de landbouw.

In het gebied ligt een bushalte van Arriva, lijn 87 (Venlo - Venray).

Wijk in Venlo
Buurtschap in Limburg (Nederland)